Tascho Taschew ist der Name folgender Personen:

 Tascho Taschew (Mediziner) (1909–1997), bulgarischer Arzt und Akademiker.
 Tascho Taschew (Journalist), bulgarischer Journalist